Liste Swadesh de 207 mots en français et en néerlandais.

Présentation

Liste

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Les langages de l'humanité (Michel Malherbe), Robert Laffont, Paris 1995 -

Articles connexes 
 Néerlandais

Liens externes 
  Dictionnaires de néerlandais (Lexilogos)
  Dictionnaire multilingue
  Wiktionnaire : Liste Swadesh (source)
  Vikivortaro : Listo Swadesh (Nederlanda) 
  WikiWoordenboek (Wiktionnaire néerlandais)

Neerlandais
Langue néerlandaise